Геррейру () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Геррейру, Катя (род. 1976) — португальская певица, исполнительница фаду.
 Геррейру, Рафаэл (род. 1993) — португальский футболист, защитник.
 Геррейру, Рубен (род. 1994) — португальский велогонщик.
 Геррейру, Фабрисиу (род. 1990) — бразильский боец смешанного стиля.
 Сарайва Геррейру, Рамиру (1918—2011) — бразильский государственный деятель, министр иностранных дел Бразилии (1979—1985).